Иан (Иэн, Ян) Гамильтон ():
 Гамильтон, Ян Стэндиш Монтит (1853—1947) — английский генерал.
 Гамильтон, Иан (1937—2002) — географ.
 Гамильтон, Иан (1938—2001) — литературный критик, поэт.
 Гамильтон, Иан (род. 1950) — английский футболист, полузащитник.
 Хэмилтон, Иэн (род. 1995) — американский бейсболист.